Altfalter ist der Ortsname von

 Altfalter (Schwarzach bei Nabburg), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Altfalter (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern